Il doppio del torneo di tennis Copa Providencia BCI 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Verónica Cepede Royg e María Irigoyen che hanno battuto in finale Cecilia Costa Melgar e Daniela Seguel 2-6, 6-4, [10-5].

Teste di serie 

 Verónica Cepede Royg /  María Irigoyen (Campionesse)
 Cecilia Costa Melgar /  Daniela Seguel (finale)

 Ulrikke Eikeri /  Ana Sofía Sánchez (semifinali)
 Cindy Burger /  Erin Clark (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Providencia BCI 2013